Гремучка — название нескольких населённых пунктов:
 Гремучка — посёлок в Новозыбковском районе Брянской области.
 Гремучка — деревня в Петровском районе Тамбовской области.
 Гремучка  — обиходное название родника Гремучего в Ростове-на-Дону.